Персико () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Персико, Аарон (род. 1978) — итальянский регбист.
 Персико, Иньяцио (1823—1895) — итальянский куриальный кардинал, миссионер и капуцин.
 Персико, Пьеро (1930—2014) — итальянский футболист и тренер.
 Персико, Сильвия (род. 1997) — итальянская велогонщица.
 Персико, Энрико (1900—1969) — итальянский физик, наиболее известный своими работами в области квантовой механики и оптоэлектроники. См. также